Chandler kan som auktorsförkortning betyda:

 Donald S. Chandler
 Gregory T. Chandler
 Harry Phylander Chandler
 Marjorie E.J. Chandler
 Peter Chandler
 Alfred Chandler

Robotskapade auktorsförkortningar